Jürgen Kriebel ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Kriebel (Bildhauer) (um 1580–1645), deutscher Bildhauer 
 Jürgen Kriebel (Politiker) (* 1940), deutscher Politiker (SPD), MdA Berlin